Diese Liste enthält Komponisten, die für Blasorchester im weitesten Sinne (Symphonisches Blasorchester, Bläserbesetzung von Symphonieorchester, Brass Band, Banda, Harmonie-Orchester, Fanfare oder Fanfare-Orchester, Band, Militärkapelle, Böhmische Blasmusik …) Originalkompositionen geschaffen haben. Dabei kann es sich um Komponisten handeln, die ausschließlich oder überwiegend für Besetzungen im obigen Sinne verfasst haben, aber auch um solche, die zwar nicht nur als Blasmusikkomponist hervorgetreten sind, jedoch auch entsprechende Werke geschrieben haben.

Nicht enthalten sind Komponisten, deren Werke lediglich für Bläserbesetzungen arrangiert worden sind oder werden.

Literatur 
 
 
 

!
Blasmusik